Синика — многозначный термин.
 Синика — одно из местных названий голубики.
 Синика — название темно-синей глины, добываемой в Одоевском районе Тульской области, из которой изготавливаются филимоновские игрушки.
 Академиа Синика —  Китайской Республики (Тайвань), а также историческое название Китайской академии наук.